Törökország
Sakarya, Törökország harmadik leghosszabb folyója
Sakarya, Törökország egyik márvány-tengeri tartománya